Шомуродов — узбекская фамилия. Известные носители:

 Шомуродов, Далер (род. 1993) — таджикский футболист.
 Шомуродов, Ильхом (род. 1984) — узбекский футболист.
 Шомуродов, Отабек (род. 1974) — узбекский футболист.
 Шомуродов, Эльдор (род. 1995) — узбекский футболист.